— японский футболист, защитник.

Карьера 
Выступал за клубы «Сересо Осака», «Оита Тринита», «Токио», «Гамба Осака», «Чивас США» и «Фаджиано Окаяма».

В составе национальной сборной Японии в период с 2003 по 2008 год провёл 64 матча и забил 2 мяча.

Достижения

Командные 
 Клубные
Токио
 Обладатель Кубка Джей-лиги: 2004
Гамба Осака
 Победитель Лиги чемпионов АФК: 2008
 Обладатель Кубка Императора: 2008, 2009
 Обладатель Кубка Джей-лиги: 2007
 Обладатель Суперкубка Японии: 2007
 Международные
Сборная Японии
 Обладатель Кубок Азии: 2004

Индивидуальные 
 Символическая сборная Джей-лиги: 2006

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Сересо Осака»
Игроки ФК «Оита Тринита»
Игроки ФК «Токио»
Игроки ФК «Гамба Осака»
Игроки ФК «Чивас США»
Игроки ФК «Фаджано Окаяма»